Морављани могу бити:
 Морављани, становници Моравске
 Морављани (племе), вишезначна одредница

Види још 
 Моравци, вишезначна одредница